Benny Nielsen (voetballer) (17 maart 1951), Deens voetballer
 Benny Nielsen (zwemmer) (26 maart 1966), Deens zwemmer